

Села:
 Млиниська — Львівська область, Стрийський район
 Млиниська — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район

Населені пункти та їхні частини
 Млиниська — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Млиниська — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Млиниська — село в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Млиниська — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Млиниська — частина міста Криниця-Морська в Новодворському повіті Поморського воєводства
 Млиниська — частина села Чайно в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Млиниська — частина села Прибівка (Пшибувка) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Млиниська — частина села Святоньова (Сьвентоньова) в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Млиниська — частина села Розпуття (Розпуце) в гміні Тирява-Волоська Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Млиниська — частина села Жеґльце в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Млиниська — частина села Добри-Лясек у гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Млиниська — частина села Виґода в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Млиниська — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки